Ismajliwka, ukrainisch , russische Entsprechung / ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Ismajliwka (Oleksandrija), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Oleksandrija
 Ismajliwka (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk